Cnidium coniifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Cnidium coniifolium ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
coniifolium